Николай Осетров:
 Осетров, Николай Алексеевич (1905—1992) — сотрудник советских органов государственной безопасности в 1925—1955 гг., генерал-лейтенант.
 Осетров, Николай Дмитриевич — прапорщик 233-го пехотного Старобельского полка, Георгиевский кавалер с  года.
 Осетров, Николай Петрович — поручик 282-го пехотного Александрийского полка, Георгиевский кавалер с  года.